Anna Cabré (1943- ) : professeure d'université espagnole ;
 Jaume Cabré (1947- ) :  philologue, écrivain et scénariste espagnol ;
 Josep Cabré (-) : baryton-basse espagnol ;
 Manuel Cabré (1890-1984) : peintre vénézuélien ;
 Mario Cabré (1916-1991) : matador espagnol ;
 Xavier Florencio Cabré (1979- ) : coureur cycliste espagnol